8-й Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 23 сентября по 1 октября 1971 года в семи городах Италии с участием 22 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории и во второй раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
СССР, Чехословакия, Польша, ГДР, Румыния, Венгрия, Югославия, Италия, Болгария, Франция, Израиль, Бельгия, Турция, Нидерланды, Швеция, Финляндия, ФРГ, Австрия, Греция, Швейцария, Дания, Шотландия.

От участия в турнире отказались первоначально заявленные Албания и Англия.

Система проведения чемпионата 
22 команды-участницы чемпионата на предварительном этапе были разбиты на шесть групп. 6 команд (победители групп) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Итоговые 7—12-е, 13—17-е и 18—22-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа соответственно вторые, третьи и четвёртые места.

Предварительный этап

Группа А 
Имола 

 Албания,  Англия — отказ.

 24 сентября: СССР — Бельгия 3:0 (15:1, 15:11, 15:12).

Группа В 
Бергамо 

 23 сентября: Израиль — Турция 3:0 (15:10, 15:13, 15:2); Чехословакия — Шотландия 3:0 (15:0, 15:6, 15:2).
 24 сентября: Турция — Шотландия 3:0 (15:5, 15:12, 15:9); Чехословакия — Израиль 3:0 (15:5, 15:12, 15:0).
 25 сентября: Израиль — Шотландия 3:0 (15:8, 15:5, 15:3); Чехословакия — Турция 3:0 (15:6, 15:9, 15:7).

Группа С 
Анкона 

 23 сентября: Польша — Дания 3:0 (15:2, 15:3, 15:5); Нидерланды — Франция 3:2 (10:15, 15:8, 13:15, 15:7, 16:14).
 24 сентября: Франция — Дания 3:0 (15:8, 15:12, 18:16); Польша — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:11, 15:12).
 25 сентября: Нидерланды — Дания 3:0 (16:14, 15:5, 15:5); Польша — Франция 3:1 (15:4, 14:16, 15:11, 15:12).

Группа D 
Милан 

 23 сентября: ГДР — Швеция 3:0 (15:0, 15:1, 15:4); Болгария — Швейцария 3:0 (15:5, 15:6, 15:1).
 24 сентября: ГДР — Швейцария 3:0 (15:3, 15:3, 15:5); Болгария — Швеция 3:0 (15:1, 15:8, 15:6).
 25 сентября: Швеция — Швейцария 3:0 (16:14, 15:8, 15:10); ГДР — Болгария 3:2 (15:5, 10:15, 15:5, 11:15, 15:7).

Группа E 
Турин 

 23 сентября: Румыния — Италия 3:2 (15:7, 8:15, 15:13, 9:15, 15:8); Финляндия — Греция 3:0 (15:5, 15:10, 15:6).
 24 сентября: Италия — Финляндия 3:0 (15:6, 15:8, 15:13); Румыния — Греция 3:0 (15:3, 15:10, 15:13).
 25 сентября: Италия — Греция 3:0 (15:11, 15:4, 15:12); Румыния — Финляндия 3:1 (22:24, 15:12, 15:10, 15:1).

Группа F 
Модена 

 23 сентября: Югославия — ФРГ 3:0 (15:13, 15:3, 15:8); Венгрия — Австрия 3:0 (15:3, 15:4, 15:6).
 24 сентября: Венгрия — Югославия 3:1 (15:5, 15:6, 13:15, 15:9); ФРГ — Австрия 3:0 (15:5, 15:5, 15:6).
 25 сентября: Югославия — Австрия 3:0 (15:9, 15:1, 15:3); Венгрия — ФРГ 3:0 (15:2, 17:15, 15:7).

Классификационная группа за 18—22 места 
Милан 

 27 сентября: Греция — Шотландия 3:0 (15:2, 16:14, 15:3); Швейцария — Дания 3:1 (10:15, 19:17, 15:7, 17:15).
 28 сентября: Греция — Швейцария 3:0 (15:11, 15:8, 15:7); Австрия — Шотландия 3:1 (15:10, 13:15, 15:3, 15:7).
 29 сентября: Швейцария — Австрия 3:0 (15:6, 16:14, 15:11); Греция — Дания 3:0 (15:11, 15:12, 15:5).
 30 сентября: Дания — Шотландия 3:0 (15:0, 15:5, 15:6); Греция — Австрия 3:0 (15:3, 15:5, 15:12).
 1 октября: Дания — Австрия 3:2 (15:11, 15:11, 12:15, 2:15, 15:8); Швейцария — Шотландия 3:0 (15:7, 15:5, 15:13).

Классификационная группа за 13—17 места 
Имола 

 27 сентября: Финляндия — Швеция 3:1 (14:16, 15:8, 15:10, 15:13); Франция — ФРГ 3:2 (15:8, 12:15, 12:15, 15:11, 15:13).
 28 сентября: Франция — Турция 3:1 (10:15, 15:7, 15:3, 15:9); Финляндия — ФРГ 3:1 (15:12, 15:13, 13:15, 15:11).
 29 сентября: ФРГ — Швеция 3:1 (15:11, 13:15, 15:7, 15:9); Финляндия — Турция 3:0 (15:10, 15:6, 15:12).
 30 сентября: Турция — Швеция 3:2 (15:1, 9:15, 12:15, 15:8, 15:7); Финляндия — Франция 3:1 (15:9, 9:15, 15:9, 15:6).
 1 октября: Франция — Швеция 3:0 (15:2, 15:11, 15:8); Турция — ФРГ 3:2 (13:15, 13:15, 15:12, 15:13, 15:5).

Классификационная группа за 7—12 места 
Болонья 

 27 сентября: Болгария — Бельгия 3:0 (15:11, 15:11, 15:8); Италия — Израиль 3:1 (13:15, 15:2, 15:11, 15:7); Нидерланды — Югославия 3:1 (7:15, 15:9, 15:10, 15:11).
 28 сентября: Болгария — Израиль 3:0 (15:1, 15:3, 15:6); Бельгия — Югославия 3:1 (12:15, 15:8, 15:8, 15:8); Италия — Нидерланды 3:1 (15:7, 15:9, 11:15, 15:13).
 29 сентября: Болгария — Нидерланды 3:0 (15:5, 15:6, 15:12); Бельгия — Израиль 3:1 (5:15, 15:12, 15:11, 15:13); Италия — Югославия 3:1 (15:8, 15:9, 3:15, 15:6).
 30 сентября: Болгария — Югославия 3:1 (15:9, 16:14, 10:15, 15:13); Израиль — Нидерланды 3:1 (10:15, 15:8, 15:12, 15:12); Италия — Бельгия 3:1 (16:14, 15:7, 8:15, 15:6).
 1 октября: Нидерланды — Бельгия 3:0 (15:11, 15:6, 15:9); Югославия — Израиль 3:0 (15:2, 15:6, 15:6); Болгария — Италия 3:1 (7:15, 15:12, 15:9, 15:11).

Финальный этап 
Милан 

 27 сентября: СССР — Венгрия 3:0 (15:8, 15:8, 15:3); Румыния — Польша 3:2 (9:15, 15:3, 9:15, 15:8, 15:7); Чехословакия — ГДР 3:0 (15:11, 15:9, 15:9).
 28 сентября: Чехословакия — Венгрия 3:0 (15:8, 15:6, 15:8); СССР — Румыния 3:0 (15:11, 15:9, 15:11); ГДР — Польша 3:0 (15:9, 15:6, 15:4).
 29 сентября: ГДР — Венгрия 3:0 (15:8, 15:12, 15:6); СССР — Польша 3:1 (15:8, 15:11, 13:15, 15:3); Румыния — Чехословакия 3:0 (15:13, 16:14, 15:5).
 30 сентября: Чехословакия — Польша 3:2 (7:15, 15:6, 14:16, 15:9, 15:8); Румыния — Венгрия 3:1 (15:7, 13:15, 15:7, 15:1); СССР — ГДР 3:0 (15:10, 15:6, 15:11).
 1 октября: Румыния — ГДР 3:0 (16:14, 15:13, 15:12); Венгрия — Польша 3:0 (15:9, 15:13, 15:13); Чехословакия — СССР 3:0 (15:10, 15:11, 15:4).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Юрий Поярков, Валерий Кравченко, Евгений Лапинский, Борис Терещук, Вячеслав Домани, Владимир Паткин, Юрий Старунский, Леонид Зайко, Владимир Кондра, Ефим Чулак, Александр Сапрыкин, Олег Запорожец. Главный тренер — Юрий Чесноков.

 : Зденек Грёссл, Драгомир Коуделка, Мирослав Некола, Людвик Немец, Пётр Павлик, Владимир Петлак, Павел Шенк, Ярослав Станчо, Ярослав Томаш, Милан Вапенка, Любомир Зайичек, Штефан Пипа. Главный тренер — Карел Лазничка.

 : Виорел Балаш, Дьюла Барта, Мирча Кодой, Лаурентиу Думаною, Ромео Энеску, Кристиан Ион, Корнелиу Орош, Корнелиу Падурару, Вильгельм Шрайбер, Мариан Стамацэ, Габриэл Удистяну.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1971 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Италии
Спорт в Италии в 1971 году
Сентябрь 1971 года
Октябрь 1971 года
Чемпионаты Европы в 1971 году
Международные соревнования по волейболу в Италии